Glunk ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz R. Glunk (1936–2021), deutscher Literaturwissenschaftler, Publizist und Übersetzer
 Johann Baptist Glunk (1695–1774), deutscher Maler